Esta é uma lista de municípios do Estado de São Paulo por população no Censo Paulista de 1934 incluindo os distritos, com a divisão territorial administrativa, os topônimos e a ortografia da época. Este foi o primeiro censo no estado em que foi publicado a população urbana das cidades e vilas.

Populacao
1934